Friedrich von Pfalz-Landsberg ist der Name von:
 Friedrich Ludwig von Pfalz-Zweibrücken-Landsberg (1619–1681), Herzog von Pfalz-Landsberg, siehe Friedrich Ludwig (Pfalz-Zweibrücken-Landsberg)
 Friedrich Kasimir von Pfalz-Landsberg (1585–1645), Herzog von Pfalz-Landsberg und Begründer einer Nebenlinie der Wittelsbacher, siehe Friedrich Kasimir (Pfalz-Zweibrücken-Landsberg)